Reismann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Reismann (1903–1982), deutscher Politiker (Zentrum)

 Engelbert Reismann (1809–1872), von 1853 bis 1872 Bischöflicher Offizial des oldenburgischen Teils der Diözese Münster mit Dienstsitz in Vechta
 János Reismann (1905–1976), ungarischer Fotograf und Journalist
 Theodor Reismann-Grone (1863–1949), deutscher Politiker, Journalist und Herausgeber

Siehe auch:
 Raisman
 Reisman
 Reißmann
 Reusmann